São Rafael steht für:

 São Rafael (Rio Grande do Norte), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte, Brasilien
 São Rafael (Schiff, 1497), Schiff der portugiesischen Marine
 São Rafael (Schiff, 1898), Geschützter Kreuzer der portugiesischen Marine